Тринг () — город, входит в район Дакорум в графстве Хартфордшир, (Англия). Население на 2013 год 11,730 человек. Поселение упомянуто в Книге страшного суда. Статус т. н. торгового города получил в 1315 году.

В 19 в. в окрестностях Тринга находились наследственные владения Ротшильдов, Барон Ротшильд из Тринга — наследственный титул в системе Пэрства Соединённого королевства.

История

Достопримечательности 
 Зоологический музей имени Уолтера Ротшильда

Города Хартфордшира